Bootlegi Elvisa Presleya – nieoficjalne albumy amerykańskiego piosenkarza, których jakość jest zróżnicowana. Jako bootlegi wydawane były także niektóre nagrania, które uprzednio zostały zmiksowane. Jednak te wydawnictwa płytowe nie trafiły do sprzedaży; wyprodukowane jedynie w celach informacyjnych. Publikowane przez fanów nagrania z tym samym materiałem są często dostępne pod różnymi tytułami. Nośniki z nagraniami z koncertów, ale także pochodzącymi ze studia są cenne dla fanów Presleya, ponieważ ich zawartość pozwala im usłyszeć nigdy wcześniej niepublikowany materiał. Pierwszy w historii bootleg Elvisa wydany na nośniku cyfrowym (CD) pojawił się na rynku w 1988 roku. Od tego czasu pojawiło się ponad 1000 tego typu wydawnictw. Każdego roku na rynek trafiają kolejne nieoficjalne płyty CD. Dzięki dostępnej obecnie technologii, niesłyszane wcześniej nagrania z koncertów mogą być dostępne w lepszej jakości.

Lista bootlegów

Wydane na płytach CD 
Lista niekompletna (stworzenie pełnej listy w przypadku bootlegów, z uwagi na nieoficjalny charakter wydawnictw, jest niemożliwe).

1988–1994

1995–1999

2000–2004

2005–2009

Zobacz też 
 dyskografia Elvisa Presleya

Uwagi

Przypisy 

Elvis Presley